Nova Olinda ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Nova Olinda (Ceará), Bundesstaat Ceará 
 Nova Olinda (Paraíba), Bundesstaat Paraíba 
 Nova Olinda (Tocantins), Bundesstaat Tocantins 
 Nova Olinda do Maranhão, Bundesstaat Maranhão
 Nova Olinda do Norte, Bundesstaat Amazonas